SMR est un code, qui signifie :
 Saint-Marin :
 selon la norme ISO 3166-1 alpha-3 (liste des codes pays),
 selon la liste des codes pays du CIO,
 selon la liste des codes pays utilisés par l'OTAN, alpha-3.

SMR est un sigle, qui signifie :
 Sœurs de Marie-Réparatrice, une congrégation religieuse féminine ;
Surface Movement Radar ;
Service Médical Rendu ;
 Service Maritime Roumain ;
 , une méthode de production d'hydrogène ;
 , réacteur nucléaire de petite taille et de faible puissance (production électrique inférieure à 300 MW).
Standardized Mortality Ratio : en épidémiologie, rapport du nombre de décès observés sur le nombre de décès attendus si on appliquait les taux spécifiques de mortalité d'une population de référence à l'effectif observé de chaque classe d'âge.
 Service en Milieu Rural ;
 Site de Maintenance et de Remisage, dans le cas du tramway d'Île-de-France ;

SMR peut également référer à :
 

Code